Södra Vallsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Södra Vallsjön (Dalarna) in der Gemeinde Malung-Sälen, Dalarnas län
 Södra Vallsjön (Småland) in den Gemeinden Gnosjö und Gislaved, Jönköpings län